Второй дивизион Чили 1963 () — 12-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Грин Кросс», вылетевший из Примеры, а также «Депортес Темуко» и «Овалье Ферровиариос».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика  на rsssf.com

1963
Спорт в Чили в 1963 году
Чили